Lommegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lommegöl (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun, 
Lommegöl (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (6,97 ha)
Lommegöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Lommegöl (Järeda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (1,2 ha)
Lommegöl (Karlstorps socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Lommegöl (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Lommegöl (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (2,2 ha)
Lommegöl (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Lommegöl (Södra Sandsjö socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Lommegölen, sjö i Vimmerby kommun,

Se även
Lomgöl
Lommagöl
Lommagyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn